Corpa bezeichnet:

 Corpa (La Paz), eine Ortschaft im Municipio San Andrés de Machaca im Departamento La Paz in Bolivien
 Corpa (Madrid), eine Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Madrid in Spanien

Siehe auch:
 Corpas